Le Bergons est un affluent gauche de l'Adour, qui traverse le vignoble de Madiran.
 La vallée du Bergons est la vallée d'un affluent gauche du gave de Pau.
 Le Ruisseau du Bergons est un affluent gauche du gave de Pau confluant à Agos-Vidalos.
 Les Bergons est un village du cognac près de Nantes.